Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Gottfried che ha battuto in finale Guillermo Vilas 6-3, 7-6.

Teste di serie 
 Guillermo Vilas (finale)
 Brian Gottfried (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1977